Mariendal, som stednavn kan det have flere betydninger:

 Mariendal (Frederiksberg) - tidl. landsted i Mariendals Sogn på Frederiksberg
 Mariendal Havbakker – beliggende ca. 11 kilometer sydøst for Århus.
 Mariendal Mark – beliggende ca. fem kilometer nordvest for Frederikshavn.
 Mariendal (Assens Kommune) – beliggende ca. to kilometer nord for Assens.
 Mariendal (Nordfyns Kommune) – beliggende ca. fire kilometer nordøst for Søndersø (Fyn), Fyn.
 Mariendal (Elling Sogn) – en bebyggelse i Elling Sogn, Frederikshavn Kommune
 Mariendal (Lyngby Sogn) – en bebyggelse i Lyngby Sogn, Norddjurs Kommune
 Mariendal (Lindelse Sogn) – landbrugsejendom i Lindelse Sogn, Langeland Kommune